Fielding, angol családnév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Fielding, önkormányzat nélküli település Iowa államban
 Fielding, település Utah államban
 Ausztrália
 Fielding, település Queensland államban
 Kanada
 Fielding, önkormányzat nélküli település Saskatchewan tartományban